Mirosław Wojciech Trzeciak (Koszalin, 11 de abril de 1968) é um ex-futebolista da Polônia.

Ligações externas 

  Mirosław Trzeciak (90minut.pl)

Trzeciak
Futebolistas do Lech Poznań
Futebolistas do BSC Young Boys
Futebolistas do Maccabi Tel Aviv
Futebolistas do ŁKS Łódź
Trzeciak
Futebolistas do Club Polideportivo Ejido